Een inwoner van de stad Amsterdam, zoals te vinden op de lijst van Amsterdammers.
In bredere zin een inwoner van de gemeente Amsterdam.
In veel nauwere zin de inwoners van in of van oorsprong uit de Amsterdamse wijk Jordaan.
Een inwoner van een andere plaats met dezelfde naam als de hoofdstad van Nederland, zie Amsterdam (doorverwijspagina).
Amsterdammer of Vaasje, bierglas
Beneluxtrein, Amsterdammer: trein vanuit Brussel (of Antwerpen) naar Amsterdam.
Amsterdammertje (paaltje)
Gevulde koek, Amsterdammertje is ook de naam van een rond koekje gevuld met amandelspijs.
De Amsterdammer (dagblad), een 19e-eeuws dagblad. 
De Groene Amsterdammer, De Amsterdammer, oorspronkelijke naam van het weekblad.
't Amsterdammertje, restaurant in Loenen